Garibaldi (Rio Grande do Sul), ciutat a l'estat brasiler de Rio Grande do Sul, batejada en honor de Giuseppe Garibaldi
 Garibaldi (Uruguai), localitat de l'Uruguai, batejada en honor de Giuseppe Garibaldi

 Garibaldi (còctel)
 Anita Garibaldi (1821-1849), lluitadora brasilera
 Giuseppe Garibaldi (1807-1882), militar i polític italià
 Ricciotti Garibaldi (1847-1924), militar italià
 Ricciotti Garibaldi jr, militar italià